Владимир Ден: Ден, Владимир Иванович (1823—1888) — русский военачальник, сенатор, губернатор Курской губернии.
 Ден, Владимир Эдуардович (1867—1933) — русский экономико-географ и статистик.